Alexandre Moors – regista, sceneggiatore e direttore creativo francese
 Brooklyn Moors – ginnasta canadese
 Roel Moors – ex cestista e allenatore di pallacanestro belga
 Victoria Moors – ex ginnasta canadese